Doppia personalità – termine impropriamente usato nel linguaggio comune per indicare il disturbo dissociativo dell'identità
Doppia personalità (Positive I.D.) – film del 1987 diretto da Andy Anderson
Doppia personalità (Raising Cain) – film thriller del 1992 diretto da Brian De Palma